Zabou – film di Hajo Gies del 1987
 Zabou Breitman (1959) – attrice, regista e sceneggiatrice francese